True Temperament är en uppfinning av Anders Thidell som gav ett renare ljud på en gitarr än vad som dittills varit möjligt. Uppfinningen bygger på användandet av böjda band.

Referenser

Externa länkar
True Temperament - Officiell webbplats

Musikinstrument